Арсентьевка — название населённых пунктов в России:

 Арсентьевка — село в Михайловском районе Амурской области.
 Арсентьевка — посёлок в Кемеровском районе Кемеровской области.
 Арсентьевка — деревня в Красноармейском районе Самарской области.
 Арсентьевка (до 1946 года Мануйхама) — село в Долинском городском округе Сахалинской области.

 Арсентьевка — станция Сахалинского региона ДВЖД в одноимённом селе.